Bydžovský/Bydžovská může být:

 Bohumil Bydžovský (1880–1969) – český matematik
 Marek Bydžovský z Florentina (1540–1612) – renesanční univerzitní kronikář
 Zdeněk Bydžovský – český fotbalista a funkcionář

 ženská varianta s přechýlením

 Marie Bydžovská-Komínková (1876–1969) – česká historička a spisovatelka, manželka Bohumila Bydžovského
 Zuzana Bydžovská (* 1961) – česká filmová a divadelní herečka

 další významy

 Bydžovský (planetka) – planetka hlavního pásu ((2661) Bydžovský)

Česká příjmení